Safeguards steht für:

 Maßnahmen zur Überwachung von Nuklearmaterial, siehe Kernmaterialüberwachung
 Weltbank-Safeguards, Verwaltungsvorschriften für die Kreditvergabe

Siehe auch:
 Safeguard